Green Pastures steht für:

 Green Pastures (Marysville), Stadtteil von Marysville, Ohio

im NRHP gelistete Objekte:

 Green Pastures (Austin, Texas), NRHP-ID 80004154
 Green Pastures (Middleburg, Virginia), NRHP-ID 02000596